«Донор» — это название имеют несколько фильмов:
 «Донор» — фильм 1990 года с Мелиссой Гилберт в главной роли, реж. Ларри Шоу (США)
 «Донор» — фильм 1995 года с Эммануэль Шрики в главной роли, реж. Дамиан Ли (Канада)
 «Донор» — эпизод пятого сезона телесериала «За гранью возможного» (1999 год, США)

См. также 
 «Доноры» — фильм 1988 года с Амандой Блейк в главной роли, реж. Росс Хэйген (США)
 «Донор неизвестен» — фильм 1995 года с Клэнси Браун в главной роли, реж. Джон Харрисон (США)